Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 17 van 1999 was de 8e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Oceanië. De spelers die deelnemen zijn onder de 17 jaar. Er namen 11 landen deel aan dit toernooi dat van 1 mei tot en met 14 mei in Fiji werd gespeeld. Australië werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi diende tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1999, dat van 10 november tot en met 27 november in Nieuw-Zeeland werd gespeeld. De winnaar van dit toernooi plaatst zich voor de intercontinentale play-off, dat was Australië. Na een wedstrijd tegen Bahrein plaatste Australië zich uiteindelijk ook het wereldkampioenschap. Ook Nieuw-Zeeland zou deelnemen, omdat het land gastland was.

Stadions
De wedstrijden werden gespeeld in het Prince Charles Park, in Nandi, het Ba Sportcomplex, in Ba en Stadium Churchill Park, in Lautoka. Alle stadions liggen in Fiji.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Intercontinentale play-off

Externe links
OFC – oceaniafootball.com
RSSSF

Voetbal in 1999
Voetbal in Fiji
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 16
Sportevenement in Fiji